Храм Белых Облаков () — крупнейшее даосское святилище Пекина школы Цюаньчжэнь. Находится в районе Сичэн. Основан в 739 году (дин. Тан). Построенный из дерева сгорел в 1166 году. С тех пор неоднократно отстраивался и разрушался. На территории храмового комплекса располагается Всекитайская ассоциация даосизма, Даосская Академия, издательство и другие даосские организации.

Храм Белых Облаков был резиденцией даосского патриарха Чанчуня (1148—1227), где тот и похоронен. Мемориальный павильон над его могилой построен Инь Чжипином, :zh:尹志平 (1169—1251), преемником Чанчуня. Павильон получил называние Байюнь Гуань (в то время как вся резиденция называлась Чанчун Гун). При захвате монголами он оказался единственной сохранившейя частью от всего комплекса, и т.о. дал называние нынешнему храму.

Белых облаков